1979 Голяма награда на Нидерландия е 24-то за Голямата награда на Нидерландия и дванадесети кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 26 август 1979 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструктор

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия